Алексе́й Авде́ев:
 Авдеев, Алексей Александрович (1819—1885) — русский архитектор.
 Авдеев, Алексей Алексеевич (род. 1940) — лингвист, музыкант, актёр, певец и писатель.
 Авдеев, Алексей Алексеевич (род. 1957) — советский и российский лётчик гражданской авиации, заслуженный штурман РФ, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
 Авдеев, Алексей Андреевич (XVII век) — дьяк.
 Авдеев, Алексей Юрьевич (род. 1967) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Примечания